Saint Sylvain peut désigner plusieurs saints des Églises chrétiennes.
 Sylvain (?), avec Rufin et Vitalique, trois enfants d'un groupe de martyrs à Ancyre en Galatie (aujourd'hui Ankara en Turquie). 
 Sylvain, martyr antique au Moutier-d'Ahun.  
 Sylvain de Gaza († 311), évêque de Gaza, mort en martyr sous le règne de Dioclétien, célébré le 4 mai.
 Sylvain (évêque d'Émèse)
 Sylvain d'Anjou (), moine de l'abbaye Saint-Mesmin de Micy près d'Orléans, puis ermite à Saint-Pierre-sur-Erve dans le Maine ; célébré le 30 juillet. 
 Sylvain de Toulouse († 717), ou Sylvin, courtisan du roi Thierry III, quitta sa vie à la cour pour accomplir plusieurs pèlerinages, à Jérusalem et à Rome, devenu évêque il évangélisa la région de Thérouanne actuellement dans le Pas-de-Calais ; célébré localement le 17 février.
 Sylvain de Levroux, saint légendaire du Berry.

Références